Eichgraben ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ortschaften:
 Eichgraben, Marktgemeinde im Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Eichgraben (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Eichgraben (Marbach), Ortsteil von Marbach am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Eichgraben (Zittau), Ortsteil von Zittau im Landkreis Görlitz, Sachsen

Gewässer:
 Eichgraben (Aubach), (höherer?) Oberlauf des Aubachs (zum Katzbach, zum Inn) bei Manglham, Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eichgraben (Elsenz), linker Zufluss der Elsenz in Hoffenheim, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg; siehe auch Liste der Zuflüsse der Elsenz
 Eichgraben (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbach (Itz) bei Neershof, kreisfreie Stadt Coburg, Bayern
 Eichgraben (Mühlgrabenbach), rechter Zufluss des Mühlgrabenbachs bei Sankt Martin am Grimming, Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin, Bezirk Liezen, Steiermark
 Eichgraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Marbach am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Eichgraben (Nordrach), rechter Zufluss der Nordrach bei Neuhausen, Stadt Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Eichgraben (Ohlebach), linker Zufluss des Ohlebachs an der Haxenmühle vor Groß-Umstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Eichgraben (Ottmarsfelder Graben), rechter Zufluss des Ottmarsfelder Grabens bei Höttingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Eichgraben (Rotbach), linker Zufluss des dort Mühlenbach genannten Rotbachs in Glehn, Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Eichgraben (Starnberger See) – drei Zuflüsse des Starnberger Sees in Bayern; in Durchflussrichtung:
 Eichgraben (Starnberger See, Münsing), östlicher Zufluss bei Ambach, Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 
 Eichgraben (Starnberger See, Feldafing), westlicher Zufluss durch Feldafing, Landkreis Starnberg
 Eichgraben Nord, westlicher Zufluss gegenüber der Roseninsel durch Feldafing
 Eichgraben (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs bei Sulz, Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Täler:
 Eichgraben (Bad Gleichenberg), Tal mit Waldlehrpfad im Kurort Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Eichgraben (Lommiswil), Graben bei Im Holz, Gemeinde Lommiswil, Bezirk Lebern, Kanton Solothurn

Siehe auch:
 Eichbach
 Eichklinge
 Eichwiesengraben